Palin kan syfta på:
Palin (adelsätt) – en svensk adelsätt
Palinspel – ett patenterat pedagogiskt läggspel

Personer
Nils Gustaf Palin (1765–1842), svensk diplomat, egyptolog och chargé d'affaires i Konstantinopel
Aurore Palin (1837–1909), svensk societetsvärdinna
Michael Palin (1943–), brittisk komiker, medlem i humorgruppen Monty Python
Sarah Palin (1964–), guvernör i Alaska och republikansk vicepresidentkandidat i presidentvalet i USA 2008

Geografi

Guatemala 

 Municipio de Palín, kommun
 Palín, kommunhuvudort, Departamento de Escuintla, 

Efternamn